Bestätigung bezeichnet:
 Bestätigung von Hypothesen: Bestätigung (Wissenschaftstheorie)
 Bestätigung im Sinne von Bescheinigung, amtliches Papier oder amtliche Verlautbarung über etwas: Bescheinigung
 in der Psychologie eine Form der Anerkennung, siehe Anerkennung#Psychologie
 in der Datenübertragung ein Signal um den Empfang von Daten zu bestätigen, siehe ACK (Signal)

Siehe auch: